Can Fàbregas o Can Sentmenat, casa al municipi d'Esplugues de Llobregat (el Baix Llobregat)
 Can Fàbregas (Mollet del Vallès), fàbrica sedera al carrer Berenguer III de Mollet del Vallès
 Can Fàbregas (Riudellots de la Selva), casa a Riudellots de la Selva
 Can Fàbregas (Tiana), masia gòtica a Tiana (el Maresme)
 Can Fàbregas de Baix, edifici gòtic a Tiana (el Maresme)